Brian Hunter (né en 1968) : joueur américain de baseball actif de 1991 à 2000 ;
 Brian Hunter (né en 1971) : joueur américain de baseball actif de 1994 à 2003.